Чамарти́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт муниципалитета

Муниципалитеты Авилы
Города Авилы